Neumayer ist der Familienname folgender Personen:

 Andree Neumayer (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Burkard Neumayer (* 1956), deutscher Mathematiker, Maler und Hochschullehrer
 Carlos Neumayer, deutsch-mexikanischer Fußballspieler
 Christopher Neumayer (* 1992), österreichischer Skirennläufer
 Dominik Neumayer (* 1993), deutscher Webvideoproduzent und Livestreamer
 Edmund Paul Neumayer (1908–1934), deutscher SA-Angehöriger und Opfer des Röhm-Putsches
 Friedrich Neumayer (1857–1933), deutscher Rechtsanwalt und Manager
 Fritz Neumayer (1884–1973), deutscher Politiker (FDP, FVP)
 Georg von Neumayer (1826–1909), deutscher Geophysiker und Polarforscher
 Hans Neumayer (* 1956), deutscher Radrennfahrer
 Jörg Neumayer (* 1984), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Josef Neumayer (1844–1923), österreichischer Politiker
 Karl Neumayer (1874–1975), deutscher Landrat
 Karl Heinz Neumayer (1920–2009), deutscher Jurist und Universitätsprofessor
 Leonhard Neumayer (* 1929), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Lukas Neumayer (* 2002), österreichischer Tennisspieler
 Maximilian Georg Joseph Neumayer (1789–1866), französischer General deutscher Abstammung
 Michael Neumayer (* 1979), deutscher Skispringer
 Peter Alexander Neumayer (1926–2011), österreichischer Sänger und Schauspieler, siehe Peter Alexander
 Rudolf Neumayer (1887–1977), österreichischer Finanzfachmann und Politiker
 Silke Neumayer (* 1962), deutsche Buch- und Drehbuchautorin

Nach dem Geophysiker und Polarforscher Georg von Neumayer benannt:
 deutsche Forschungsstationen in der Antarktis:
 Georg-von-Neumayer-Station (1981–1993)
 Neumayer-Station II (1992–2009)
 Neumayer-Station III (seit 2009)
 Neumayer (Mondkrater)
 Neumayer-Kanal, Meerenge im Palmer-Archipel, Antarktis
 Neumayersteilwand, Felsenkliffs im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Neumayer-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik
 Kap Neumayer, Kap der Trinity-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Mount Neumayer, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Villa Neumayer
 Neumaier, Neumayr, Neumair, Neumeier, Neumeyer, Niemeyer